«Эксельсиор» — название, а также часть полного названия, ряда футбольных клубов.
 «Эксельсиор» (SBV Excelsior) — нидерландский футбольный клуб из города Роттердам.
 «Эксельсиор» (Excelsior ACR) — французский футбольный клуб из города Рубе, существовавший в 1928—1977 годах.
  (или «Виртон»; R.E. Virton — Royal Excelsior Virton) — бельгийский футбольный клуб из города Виртон.
 «Мускрон» (Royal Excelsior Mouscron) — бельгийский футбольный клуб из города Мускрон, существовавший в 1964—2009 годах. См. также 
 «Мускрон-Перювельз» (Royal Excel Mouscron Péruwelz) — бельгийский футбольный клуб из города Мускрон, основанный в 2010 году.